Laßen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Laßen (1910–1977), deutscher Politiker (NDPD)
 Uwe Laßen (* 1939), deutscher Historiker und Politiker (NDPD)

Siehe auch:
 Lassen
 Laasen